Dewar peut faire référence à :

Patronyme 

 Arthur Dewar, Lord Dewar (1860-1917), homme politique et juge écossais ;
 Benjamin Dewar (né en 1981), joueur de basket-ball franco-américain ;
 
 Donald Dewar (1937-2000), ancien homme politique écossais et premier Premier Ministre de l'Écosse ;
 Jacqueline Dewar, mathématicienne et enseignante de mathématiques américaine ;
 James Dewar (1842-1923), chimiste et physicien écossais, inventeur de la fiole à vide ;
 James Dewar (1942-2002), musicien écossais ;
 Lili Reynaud Dewar (née en 1975), plasticienne française ;
 Marcel Dewar (né en 1942), ancien handballeur belge ;
 Mario Dewar Barrett (né en 1986), acteur et chanteur de R'n'B américain ;
 Marion Dewar (1928-2008), femme politique canadienne ;
 Michael J. S. Dewar (1918-1997), chimiste anglais ;
 Neil Dewar (1908-1982), joueur de football écossais ;
 Paul Dewar (1963-2019), professeur canadien et député ;
 Thomas Dewar, premier Baron Dewar (1864-1930), distillateur écossais de whisky.

Toponyme 

 (9420) Dewar, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes découvert en 1995 à Kitt Peak par le projet Spacewatch.
 Dewar, une communauté non constituée en municipalité du comté de Black Hawk, en Iowa, aux États-Unis.
 Dewar, une ville du comté d'Okmulgee, dans l'Oklahoma, aux États-Unis.
 , un village de la région écossaise des Scottish Borders.
 , sur la côte est de l'Île Adelaide.

Voir aussi 
 Coupe Dewar, aussi appelée Coupe Sheriff Dewar, une compétition française de football à élimination directe.
 Dewar Shield, une compétition de rugby à XV australienne.
 Gouvernement Dewar, premier gouvernement de l'Écosse.
 Trophée Dewar, une coupe offerte dans les premières années du  par Sir Thomas Dewar.
 Vase Dewar, un récipient conçu pour fournir une très bonne isolation thermique (voir aussi Bouteille isotherme).
 Benzène de Dewar, un isomère du benzène.
 John Dewar & Sons, une marque de whisky écossais.
 Deewaar (homonymie) - fait référence à deux films indépendants Hindi et une série télévisée
 Clan Dewar

Source de la traduction 

Homonymie